1730 — одна́ ты́сяча семьсо́т три́дцать — может означать:

 1730 — натуральное число между 1729 и 1731.
 1730 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1730 (другие обозначения — IC 2113, MCG -3-13-43, IRAS04573-1553, PGC 16499) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Заяц.

В литературе 
 1730 год в литературе

В искусстве 
 1730 год в театре

В музыке 
 1730 год в музыке

В науке 
 1730 год в науке